Der Februarius ist der Vorläufer des heutigen Monats Februar. Im römischen Kalender war er ursprünglich der Unterweltsmonat und lag im Amtsjahr an zwölfter Stelle. Seinen Namen hat er vom lateinischen Wort februare (sühnen, reinigen).

Als man 153 v. Chr. den Jahresbeginn des Amtsjahres auf den 1. Januar verlegte, wurde Februarius zum zweiten Monat des Amtsjahres. Mit der Kalenderreform des Gaius Iulius Caesar wurde ab dem Jahr 45 v. Chr. in jedem Schaltjahr ein Zusatztag eingeschoben.

Tage des Februarius

Siehe auch 
 Liste der Feste und Feiertage im römischen Reich
 Julianischer Kalender
 Feber

Literatur 
 Jörg Rüpke: Die Religion der Römer. Beck, München 2006, ISBN 3-406-47175-7

Weblinks 

 Calendarium Romanum (lateinisch)
 Index dierum calendarii Romani (lateinisch)

Einzelnachweise 

Monat des Römischen Kalenders